Комолли () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1972) — английский футбольный тренер.
  (1775–1831) — итальянский скульптор.
  (род. 1941) — французский писатель, редактор и режиссёр.